Onderdistrict in Indonesië
 Sindangbarang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sindangbarang (Karangpucung), een plaats in het onderdistrict Karangpucung, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Sindangbarang (Bogor Barat), een plaats in het regentschap Kota Bogor in de provincie West-Java
 Sindangbarang (Jalaksana), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Sindangbarang (Panumbangan), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java